Ниже представлен список маяков американского штата Аляска. Согласно данным Береговой охраны США, по состоянию на 2020 год их насчитывается одиннадцать, ещё пять в прошлом существовали, но были заменены автоматическими «скелетными башнями».

Первый маяк Аляски был возведён русскими до Продажи Аляски (1867 год) на острове Баранова в городе Ситка на За́мковом холме. Правительство США посчитало этот маяк ненужным, и он был заброшен в 1877 году. Первый американский маяк появился на Аляске в 1902 году, всего в 1902—1906 годах было построено десять маяков, затем, в основном в 1930-х годах, они возводились заново, так как даже самые прочные деревянные конструкции не выдерживали местных климатических условий более 20—30 лет. Большинство маяков Аляски построены в стиле ар-деко.

Аляске принадлежат самый северный, самый западный и самый изолированный маяки континента. Смена смотрителей отдалённых маяков Аляски могла продолжаться до четырёх лёт (брать семью с собой запрещалось), а припасов с «большой земли» они могли не получать до десяти месяцев.

Список 
Сортировка — по убыванию высоты.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Название
! Местонахождение
! Фото
! Высота башни, м
! Высота огня над уровнем океана, м
! Год начала работы
! Комментарии, ссылки
|-
| Маяк мыса Десижн
| Юго-Восточная Аляска, Питерсберг (арх. Александра, о. Кую)
| 
| 22,9
| 23
| 1932
| 
|-
| Маяк островов Файв-Фингер
| Юго-Восточная Аляска, Питерсберг (зал. Фредерик)
| 
| 20,7
| 25
| 1935
| Второй маяк на этом месте с 1902 г. 
|-
| Маяк мыса Хинчинбрук
| Валдиз—Кордова (зал. Принс-Уильям, о. Хинчинбрук)
| 
| 20,4
| 72
| 1934
| Второй маяк на этом месте с 1910 г. 
|-
| Маяк острова Мэри
| Юго-Восточная Аляска, Принс-оф-Уэльс — Хайдер (пролив Ревильяхихедо, о. Мэри)
| 
| 18,6
| 23
| 1937
| Второй маяк на этом месте с 1903 г. 
|-
| Маяк Три-Пойнт
| Юго-Восточная Аляска, Кетчикан-Гейтуэй (пролив Ревильяхихедо)
| 
| 17,7
| 26
| 1935
| Второй маяк на этом месте с 1905 г. Единственный маяк Аляски, стоящий на материке, а не на острове. 
|-
| Маяк Элдред-Рок
| Хейнс (зал. Линн-Канал, о. )
| 
| 17,1
| 28
| 1905
| 
|-
| Маяк мыса Святого Ильи
| Валдиз—Кордова (о. Каяк)
| 
| 16,8
| 26
| 1916
| 
|-
| Маяк острова Сентинел
| Джуно (зал. Линн-Канал, о. Сентинел)
| 
| 15,5
| 26
| 1935
| Второй маяк на этом месте с 1902 г. 
|-
| Маяк острова Гард
| Кетчикан-Гейтуэй (проливы  и )
| 
| 9,1
| 23
| 1924
| Второй маяк на этом месте с 1904 г. 
|-
| 
| Восточные Алеутские острова (Алеутские острова, Лисьи острова, о. Унимак)
| 
| 7,9
| 34
| 1950
| Третий маяк на этом месте с 1903 г. Из шестерых погибших в результате землетрясения 1946 года аляскинцев пятеро были смотрителями этого маяка<ref>Scotch Cap Lightstation Disaster  на сайте semparpac.org</ref>. С 1971 г. заменён на автоматическую «скелетную башню». 
|-
| Маяк Пойнт-Ретрит
| Юго-Восточная Аляска, Джуно (арх. Александра, о. Адмиралти, зал. Линн-Канал)
| 
| 7,6
| 19
| 1923
| Второй маяк на этом месте с 1904 г. 
|-
| Маяк мыса Спенсер
| Хуна-Ангун (нац. парк Глейшер-Бей)
| 
| 7,6
| 32
| 1925
| 
|-
| 
| Восточные Алеутские острова (Алеутские острова, Лисьи острова, о. Унимак)
| 
| 7
| 52
| 1950
| Был самым западным и самым изолированным маяком Северной Америки. Второй маяк на этом месте с 1904 г. Отключён в 1979 г., снесён в 1999 г. 
|-
|}

См. также 
 Список маяков США

Примечания

Литература 
 Деннис Нобл. «Lighthouses & Keepers: U. S. Lighthouse Service and Its Legacy» (1997), изд. Военно-морского института США, ISBN 1-55750-638-8; ISBN 978-1-55750-638-2
 Рэй Джонс, Брюс Робертс. «American Lighthouses» (1998), изд. , ISBN 0-76270-324-5; ISBN 978-0-76270-324-1
 Сэмюэль Уиллард Кромптон, Майкл Дж. Рейн. «The Ultimate Book of Lighthouses» (2002), ISBN 1-59223-102-0; ISBN 978-1-59223-102-7
 Рэй Джонс. «The Lighthouse Encyclopedia, The Definitive Reference» (2004), изд. , ISBN 0-76272-735-7; ISBN 978-0-76272-735-3

Ссылки 
 Маяки Аляски на сайте lighthousefriends.com
 Маяки Аляски на сайте lighthousesrus.org
 Маяки Аляски на сайте ibiblio.org
 U.S. Coast Guard Historian’s Office — Historic Light Station Information: Alaska на сайте defense.gov'', 9 июля 2018

 
Аляска
Маяки Аляски